Liutprand je lahko:

Ime 
Liutprand (ime) - osebno ime; langobardsko moško ime Liutprand (Leut-prand) pomeni v italijanščini: la spada della gente – slovensko pa: plemenski meč, človeški meč, meč ljudstva .

Zgodovinska osebnost 

 Liutprand - kralj Langobardov (712 - 744)
 Liutprand Beneventski - vojvoda beneventski (*okrog 740 †po 759)

 Liutprand Kremonski - zgodovinar in škof (922 - 972)

Društvo 
 Liutprand (društvo) - kulturno-umetniško društvo v Paviji

Sklici